Harold L. Ickes (1874–1952) – amerykański polityk, ojciec
 Harold M. Ickes (ur. 1939) – amerykański polityk, syn